Mononukleoza je bolezensko stanje z nenormalno povišano koncentracijo monocitov v krvi. Mononukleozo povzročata dva virusa (virus Epstein-Barr in citomegalovirus), ki povzročita v krvi pojav atipičnih limfocitov, ki pravzaprav le spominjajo na monocite. 

Glede na povzročitelja ločimo torej dve vrsti mononukleoze:
 infekcijska mononukleoza, ki je akutna nalezljiva bolezen; povzroča jo virus Epstein-Barr in poteka z zvišano telesno temperaturo, angino, povečanimi bezgavkami, povečano vranico in značilnimi spremembami v krvni sliki;
 citomegalovirusna mononukleoza, ki jo povzroča citomegalovirus.

Viri

Virusne bolezni